Brejinho ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Brejinho (Pernambuco)
 Brejinho (Rio Grande do Norte)
 Brejinho de Nazaré